Скић је насеље у општини Плав у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 286 становника (према попису из 2003. било је 302 становника).

Демографија 
У насељу Скић живи 195 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 31,5 година (32,5 код мушкараца и 30,7 код жена). У насељу има 72 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 4,19.

Ово насеље је углавном насељено Бошњацима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Плав
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори